Premier-Septembre, I(er)-Septembre ou 1(er)-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, par référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique, le  : événements non connus.

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération du faubourg de Vienne à Blois, dans le Loir-et-Cher.
 Libération de Compiègne, Margny-lès-Compiègne et d'autres villes du Compiégnois, dans l'Oise.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Premier-Septembre » et « I(er)-Septembre »

Graphie « 1(er)-Septembre »

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 1 de Septiembre » ou « Uno de Septiembre »  ou « Primero de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
01